Anvil Rock ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Anvil Rock (Antarktika)

in Australien:
 Anvil Rock (Tasmanien)